Заповедный — название населённых пунктов в России:
 Заповедный — посёлок в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Заповедный — посёлок в Курском районе Курской области.
 Заповедный — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Заповедный — село в Лазовском районе Приморского края.
 Заповедный — посёлок в Нелидовском районе Тверской области.

См. также 
 Заповедное